James Ballantyne Hannay (1855-1931) un chimiste écossais.

Voir aussi 
 La série Richard Hannay de John Buchan.
 Hannay, série télévisée britannique, adaptation de la précédente, diffusée entre 1988 et 1989